The Ultimate Fighter: Latin America fue la primera temporada latinoamericana del reality The Ultimate Fighter que se estrenó el 20 de agosto de 2014.

En abril de 2014 se anunció que Caín Velásquez y Fabrício Werdum serían los entrenadores.

Reparto

Equipos 

  Equipo Velásquez
Caín Velásquez

  Equipo Werdum
Fabrício Werdum

Peleadores 
Equipo Velásquez
Peso gallo: Enrique Briones, José Quiñonez, Alejandro Pérez y Marco Beltrán.
Peso pluma: Gabriel Benítez, Yair Rodríguez, Rodolfo Rubio y Masio Fullen. 
Equipo Werdum
Peso gallo: Marlon Vera, Bentley Syler, Guido Cannetti y Fredy Serrano.
Peso pluma: Alexander Torres, Diego Rivas, Leonardo Morales y Humberto Brown.

Desarrollo

Peso gallo 

* Vera tenía una infección de piel y fue reemplazado por Cannetti.

Peso pluma

Final

Véase también 
 The Ultimate Fighter: Latin America 2

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial de TUF Latinoamérica

Episodios de The Ultimate Fighter
Artes marciales mixtas